Wimbledon může být:

Wimbledon (Londýn) – část jihozápadního Londýna
Wimbledon (stanice metra v Londýně)
Wimbledon Park (stanice metra v Londýně)
Wimbledon (tenis) – nejznámější a nejprestižnější grandslamový tenisový turnaj
Wimbledon (film) – britsko-francouzský romantický hraný film, komedie z roku 2004
Wimbledon FC – bývalý profesionální anglický fotbalový klub